Object (ding), synoniem van voorwerp
 Object (taalkunde), grammaticale term
 Object (filosofie), filosofisch concept
 Kenobject, filosofisch begrip
 Wiskundig object, onderwerp van wiskundig onderzoek 
 Informatica
 Object (informatica), begrip uit het object-georiënteerd programmeren
 Objectcode, representatie van een broncodebestand
 Russische tank
 Object 277
 Object 279
 Object 770
 Object 775